

События 

 Армения завоёвана монголами.
 Взятие Кордовы Фердинандом III Кастильским.
 Владимир Рюрикович вернулся на киевский престол. 
 Князь Ярослав II Всеволодович уезжает из Новгорода княжить в Киев. С этого времени начинается самостоятельность Александра.
 Осада Каменца галицкими боярами и болоховцами и их поражение от Даниила Галицкого.
 Неудачный Волынский поход Михаила Всеволодовича.
 Немцы предприняли большой поход на Литву. 22 сентября — Разгром немцев в битве при Сауле (современный Шяуляй). Гибель всех руководителей рыцарей, включая магистра Ордена Меченосцев.
 Альмохады потеряли Тунис и Алжир.
 1236—1348, 1350—1356, 1356—1534, 1539—1570, 1573—1574 — Династия Хафсидов в Тунисе.
 1236—1337, 1348—1352, 1349—1543, 1544—1555 — Династия Зайанидов в Тлемсене (Алжир).
 Около 1236 — Вождь огузов-кайы (откочевавших на запад из Средней Азии) Эртогрул получает от султана Рума небольшое владение по реке Сакарья с резиденцией в городе Сегюд.
 Разрешено восстановить Герат.
 Волжская Булгария завоёвана монгольским ханом Батыем. Также покорены половцы (кипчаки).
 Наследницей Илтутмиша в Делийском султанате стала его дочь Разия-султан.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1236 году
 Альберт I Великий
 Махмуд аш-Ширази (Кутб ад-дан Махмуд ибн Масуд аш-Ширази), один из крупнейших персидских учёных (ум. 1311).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1236 году
 29 июля — Ингеборга Датская, королева Франции.

См. также

Примечания